Илья́ Ива́нович Ивано́в:

 Иванов, Илья Иванович (1800—1838) — декабрист.
 Иванов, Илья Иванович (1870—1932) — российский и советский биолог-животновод.
 Иванов, Илья Иванович (1899—1967) — советский конструктор и учёный-артиллерист, Герой Социалистического Труда.
 Иванов, Илья Иванович (1904—1979) — советский украинский партийный деятель.